Miejscowości w Polsce:
 Płoniawy-Bramura
 Płoniawy-Kolonia